Григорий Васильевич Васильев (28 декабря 1892(по новому стилю 09.01.1893), Вятка — 15 июля 1943) — советский военно-морской деятель, командир 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота, флагман 2-го ранга.

Биография 
Русский. Родился в Вятке в семье надворного советника Василия Серапионовича Васильева.

В Российском императорском флоте 
В 1908 году поступил, а в 1913 году окончил Морской кадетский корпус, был произведён в гардемарины с пожалованием медали «В память 300-летия царствования дома Романовых». По окончании обучения был направлен для прохождения службы на Черноморский флот, на броненосец «Пантелеймон». 5 ноября 1913 года высочайшим приказом по Морскому ведомству № 1219 Васильев был произведён в мичманы. Вскоре был назначен флагманским минным офицером в бригаду миноносцев Сибирской военной флотилии. За службу был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени.

В 1915 году был переведён на Балтийский флот, где окончил Минный офицерский класс в Кронштадте в 1917 году, получив звание лейтенанта. После Февральской революции был арестован вместе с другими офицерами, но через две недели освобождён по ходатайству команды тральщика «Проводник», которым он тогда командовал.

Вскоре Васильев получил назначение на должность офицера 2-го отряда тральных сил Балтийского флота, который базировался в Ревеле. На этой должности встретил Октябрьскую революцию.

О дальнейшем Васильев рассказывал так:

При взятии Ревеля немцами я в силу сложившихся обстоятельств не мог уйти из Ревеля вместе с кораблями и по приходу немцев был заключён в концлагерь как военнопленный. Находясь в лагере, мне стало известно, что немецкое командование всех русских кадровых офицеров из числа военнопленных направляет в обязательном порядке в Россию для укомплектования формировавшихся белых армий… Через свои немецкие связи в Ревеле жена [Зинаида Михайловна] достала мне подложный паспорт на имя Берзина Августа и разрешение немецких властей на выезд в Петроград. Вскоре после приезда я решил вернуться обратно на флот и был принят на должность флагманского минёра дивизии траления Балтийского флота, а оттуда вскоре был переведён по личному ходатайству в дивизию подлодок.

В РККФ 
С 1918 по 1920 год служил в должности минного специалиста в 1-м дивизионе подводных лодок Флота Балтийского моря, участвовал в боевых действиях против интервентов. В 1920 году окончил класс подводного плавания Специальных курсов флота и был назначен на должность помощника командира подводной лодки «Тигр». В ноябре того же года стал командиром минного подводного заградителя «Ёрш». Пробыл в этой должности до 1 октября 1925 года.

9 декабря 1925 года Васильев был назначен командиром 2-го дивизиона подводных лодок с оставлением по совместительству командиром «Ерша».

В 1927 году прошёл курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военно-морской академии, по окончании которых был направлен на Чёрное море командиром Отдельного дивизиона подводных лодок.

С 1931 по 1937 командир 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота.

При введении персональных воинских званий приказом народного комиссара обороны № 2488 от 28 ноября 1935 года Васильеву было присвоено звание флагман 2-го ранга.

Награждён орденом Ленина.

Командир бригады Григорий Васильевич Васильев — опытный подводник, плававший на лодках ещё в царское время, был требователен и неутомим. Энергия в нём била через край, и, возможно, потому он мог шумно вспылить, но, как человек добрый, быстро отходил. Ценным его качеством были забота о подчинённых и готовность всегда помочь в беде любому бойцу и командиру. Все это знали и шли к нему со своими делами. А вот с начальством Григорий Васильевич разговаривать не умел, был излишне застенчив. Как человек дисциплинированный, он молча слушал не всегда справедливые замечания, никогда не возражал, но потом расстраивался и горько переживал.

Репрессии 
В конце 1930 — начале 1931 года начались репрессии на флоте. Васильев был арестован как бывший офицер, член контрреволюционной вредительской организации, но вскоре отпущен.

29 января 1938 года приказом НК РКВМФ № 031л/с флагман 2-го ранга Г. В. Васильев был уволен из рядов флота. Снова арестован 31 января 1938 года. Во время следствия вначале применялись угрозы, а затем и пытки{{* Глубинами черноморскими испытанные (Командиры-подводники Г. В. Васильев и Н. К. Моралёв)}}.

«В дальнейшем, в силу моего отказа давать показания, ко мне начали применять в резкой форме разные угрозы, а затем начали воздействовать и физически. И вот в состоянии крайней моральной подавленности и угнетения я дал ложные показания, совершенно искажающие характер практической деятельности моих начальников, сослуживцев и подчинённых, а также и лично моих.»{{* Глубинами черноморскими испытанные (Командиры-подводники Г. В. Васильев и Н. К. Моралёв)}}.

Обвинялся в «активной вражеской работе по подрыву боевой и мобилизационной готовности подводного флота». Осуждён 4 июня 1939 Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению по ст. 58 пп. 7, 11 УК РСФСР. Приговор: 15 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества и лишением звания флагман 2-го ранга{{* Глубинами черноморскими испытанные (Командиры-подводники Г. В. Васильев и Н. К. Моралёв)}}.

В заключительном слове на суде сказал: 

«Я перенёс две войны, переносил аварии и никогда не терялся, а на следствии потерял все чувства и сказал следователю, что буду всё подписывать, что он напишет. Я пытался отрицать свою виновность в шпионаже, но это моё отрицание отвергли, и больше отрицать я не пытался… Я никогда не был врагом народа и также говорил ложно на других. Меня следствие отводило от правильных показаний и ко мне применяло физическое воздействие… Я дошёл до такого позора, что оговаривал даже умерших.»{{* Глубинами черноморскими испытанные (Командиры-подводники Г. В. Васильев и Н. К. Моралёв) }}.

Умер в заключении, в 1943 году. Реабилитирован 20 апреля 1957.

Примечания

Литература 
 
 
 Близниченко С. С. Флагманы флота Азовского и Чёрного морей 1917—1945 гг. — Краснодар: Диапазон-В, 2010. — 336 с.
 Близниченко С. С. «Служба была целью моей жизни» // Военно-исторический журнал. — 2014. — № 7. — С. 50-55.
 Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. — М.: Воениздат, 1974. — (Военные мемуары). — 319 с.

Ссылки 
 Глубинами черноморскими испытанные (Командиры-подводники Г. В. Васильев и Н. К. Моралёв)
 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Морского кадетского корпуса
Умершие в местах лишения свободы
Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР